Galathea — род неполнохвостых десятиногих ракообразных из семейства Galatheidae. Насчитывают 144 современных и 10 ископаемых видов из Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Описание 
Мелкие ракообразные, длина тела около 1 см. Окраска разнообразная, в том числе очень пёстрая и яркая. Рострум дорзовентрально сплющенный, треугольной формы с 4 (реже с 2 или 5) латеральными зубцами. Живут, как правило, на мелководье на глубинах менее 100 м. Отдельные виды встречаются глубже (более 500 м).

 Galathea acerata Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
 Galathea acis Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
 Galathea aegyptiaca Paul’son, 1875
 Galathea aequata Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
 Galathea ahyongi Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
 Galathea albatrossae Baba, 1988
 Galathea amamiensis Miyake & Baba, 1966
 Galathea amboinensis De Man, 1888
 Galathea anepipoda Baba, 1990
 Galathea anoplos  Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
 Galathea anouchkae Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
 Galathea argus  Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
 Galathea atua Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
 Galathea australiensis Stimpson, 1858
 Galathea autahi Macpherson & Robainas-Barcia, 2015
 Galathea babai  Dong & Li, 2010
 Galathea balssi Miyake & Baba, 1964
 Galathea barbellata  Macpherson, 2012
 Galathea bengala Tirmizi & Javed, 1993
 Galathea bidens Baba, 1988
 Galathea bimaculata Miyake & Baba, 1966
 Galathea bolivari Zariquiey Álvarez, 1950
 Galathea boninensis Miyake & Baba, 1965
 Galathea brevimana Paul’son, 1875
 Galathea capillata Miyake & Baba, 1970
 Galathea cenarroi Zariquiey Álvarez, 1968
 Galathea chura  Osawa & Higashiji, 2012
 Galathea consobrina De Man, 1902
 Galathea continua  Baba & Fujita, 2008
 Galathea corallicola Haswell, 1882
 Galathea coralliophilus Baba & Oh, 1990
 Galathea cymbulaerostris Tirmizi, 1966
 Galathea denticulata  Macpherson & Cleva, 2010
 Galathea dispersa Bate, 1859
 Galathea echinata  Macpherson, 2012
 Galathea faiali Nunes-Ruivo, 1961
 Galathea formosa De Man, 1902
 Galathea genkai Miyake & Baba, 1964
 Galathea guttata Osawa, 2004
 Galathea hispida Baba, 2005
 Galathea inconspicua Henderson, 1885
 Galathea inflata Potts, 1915
 Galathea intermedia Liljeborg, 1851
 Galathea keijii Tirzimi & Javed, 1993
 Galathea kuboi Miyake & Baba, 1967
 Galathea labidolepta Stimpson, 1858
 Galathea latirostris Dana, 1852
 Galathea lenis Baba, 1969
 Galathea leptocheir  Baba & Fujita, 2008
 Galathea longimana Paul’son, 1875
 Galathea longimanoides Johnson, 1970
 Galathea lumaria Baba, 2005
 Galathea machadoi Barrois, 1888
 Galathea maculiabdominalis Baba, 1972
 Galathea magnifica Haswell, 1882
 Galathea mauritiana Bouvier, 1914
 Galathea multilineata Balss, 1913
 Galathea nexa Embleton, 1834
 Galathea ohshimai Miyake & Baba, 1967
 Galathea omanensis Tirmizi & Javed, 1993
 Galathea orientalis Stimpson, 1858
 Galathea patae Osawa, 2006
 Galathea paucilineata Benedict, 1902
 Galathea pilosa De Man, 1888
 Galathea platycheles Miyake, 1953
 Galathea pubescens Stimpson, 1858
 Galathea quinquespinosa (Balss, 1913)
 Galathea robusta Baba, 1990
 Galathea rostrata A. Milne Edwards 1880
 Galathea rubromaculata Miyake & Baba, 1967
 Galathea rufipes A. Milne Edwards & Bouvier, 1894
 Galathea sanctae  Macpherson, 2012
 Galathea sinensis  Dong & Li, 2010
 Galathea spinimanus Borradaile, 1900
 Galathea spinosorostris Dana, 1852
 Galathea squamea Baba, 1979
 Galathea squamifera Leach, 1814
 Galathea strigosa (Linnaeus, 1761)
 Galathea submagnifica Laurie, 1926
 Galathea subsquamata Stimpson, 1858
 Galathea tanegashimae Baba, 1969
 Galathea ternatensis De Man, 1902
 Galathea tropis Baba, 2005
 Galathea venusta Miyake & Baba, 1970
 Galathea vitiensis Dana, 1852
 Galathea whiteleggii Grant & McCulloch, 1906
 Galathea wolffi Miyake & Baba, 1970
 Galathea yamashitai Miyake & Baba, 1967

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Galatheoidea